Надежда Петрова защитила свой прошлогодний титул, однако в этот раз ей ассистировала не Мария Кириленко, а Катарина Среботник. Кириленко участия в турнире не принимала.

Посев 

  Сара Эррани /  Роберта Винчи (Полуфинал)
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Первый раунд)
  'Надежда Петрова /  Катарина Среботник (Титул)
  Екатерина Макарова /  Елена Веснина (Четвертьфинал)''

<li>  Лизель Хубер /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Четвертьфинал, отказ)
<li>  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Первый раунд)
<li>  Бетани Маттек-Сандс /  Саня Мирза (Четвертьфинал)
<li>  Юлия Гёргес /  Ярослава Шведова (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира 

Sony Open Tennis 2013